Gese ist der Familienname folgender Personen:

 Georg von Ghese (auch George de Gese, † 1559), Mailänder Kaufmann und evangelischer Märtyrer
 Gottfried Gesius (auch Gottfried Gese, 1608–1679), deutscher evangelischer Theologe und Hauptpastor
 Hartmut Gese (* 1929), deutscher evangelischer Theologe
 Henrik Gese (* 1972), deutscher Basketballspieler
 Hilar Gese, deutsch-tschechischer Basketballtrainer und -spieler
 Roman Gese (* 1978), deutscher Basketballspieler